Drakula lehetséges jelentései:

 Drakula (1897), Bram Stoker regénye
 Drakula gróf, vámpírfigura, Stoker könyvének címszereplője
 Vlad Țepeș, Drakula figurájának állítólagos ihletője

Filmadaptációk
 Drakula (1931), Tod Browning filmje Lugosi Béla főszereplésével
 Drakula (1958), Terence Fisher filmje
 Drakula (1979), John Badham filmje
 Drakula (1992), Francis Ford Coppola filmje
 Drakula (2006), Bill Eagles filmje
 Drakula (2013), amerikai-brit televíziós sorozat
 Drakula (2020), brit televíziós sorozat
 Dracula 2000 (2000), Patrick Lussier filmje
 Drakula halott és élvezi (1995), Mel Brooks filmje
 Az ismeretlen Drakula (2014), Gary Shore filmje